Ngumba ist:
 Ngumba (Volk), eine Ethnie in Kamerun
 der alternative Name für die Sprache Kwasio

Ngumba ist der Familienname folgender Personen:
 Bernard Ngumba (kenianischer Boxer)